«Клеймо́ ве́чного до́лга» — первый студийный альбом российской хеви-метал группы «Эпоха», который вышел на лейбле MetalAgen 25 апреля 2009 года.

Об альбоме

Список композиций

Участники записи 
 Мак Лауд — вокал
 Алексис — вокал
 Петер Ович — гитара
 Михалк Ович — гитара
 Игорь «Воланд» Коротышев — бас-гитара
 Игорь Стичъ — ударные

Ссылки 
 Страница на официальном сайте группы
 Рецензия на альбом «Клеймо вечного долга» в журнале Rockcor № 85, 2009 год 
 Рецензия на альбом «Клеймо вечного долга» в журнале Dark City № 51, 2009 год

Примечания 

Дебютные альбомы 2009 года
Альбомы России
Альбомы группы «Эпоха»